Manuel « Manu » Torres Caturla (né le  à Torremolinos) est un footballeur espagnol qui joue actuellement pour l'UE Cornellà en Segunda División B au poste de défenseur central.

Biographie

Palmarès 
Vierge

Notes et références

Liens externes 

Naissance en août 1989
Naissance dans la province de Malaga
Footballeur espagnol
Joueur du Málaga CF
Joueur du FC Cartagena
Joueur du Burgos CF
Joueur du CE Sabadell
Joueur du CD Badajoz